Karayusuflu può riferirsi a diversi villaggi della provincia di Adana, in Turchia:

Karayusuflu, nel distretto di Karaisalı
Karayusuflu, nel distretto di Seyhan
Karayusuflu, nel distretto di Sarıçam